Jifar ist der Familienname folgender Personen:

 Habte Jifar (* 1976), äthiopischer Langstreckenläufer
 Tesfaye Jifar (* 1976), äthiopischer Langstreckenläufer

Jifar bezeichnet folgende Orte:

 Jifar (Omna) einen Ort im Maskat (Gouvernement)